

Chimica 
 S58 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.58 – idrocaccia biplano monomotore della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-58 – elicottero multiruolo della Sikorsky Aircraft Corporation
 Beretta S58 – Sovrapposto da trap o skeet Beretta fucili